W.I.T.C.H. es una serie animada francesa-estadounidense producida por SIP Animation, con participación de Jetix Europe y France 3. Se basa en los cómics italianos del mismo nombre creado por Oscar El Meziane.

La serie consiste en dos temporadas divididas en 26 episodios cada una. La serie se estrenó en Latinoamérica en el canal Jetix en noviembre de 2006 y en España a finales de 2006.

La segunda temporada se estrenó en septiembre de 2006 en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido y el 24 de diciembre de 2007 en España.

Trama 
Will, Irma, Taranee, Cornelia y Hay Lin son cinco chicas adolescentes que descubren que tienen poderes mágicos y se convierten en las Guardianas de la Muralla.

Deben salvar Meridian del malvado brujo y príncipe Phobos y su esbirro Cedric, quienes buscan a la hermana de Phobos, Elyon, la princesa perdida de Meridian. Más tarde, se revela que la princesa es Elyon Brown, la mejor amiga de Cornelia Hale, por lo que la nueva tarea de las Guardianas es salvarla de su malvado hermano.

La guía de las Guardianas es la abuela de Hay Lin, Yan Lin, una de las antiguas Guardianas de la Muralla, y la única que conocía el destino mágico de las chicas desde antes. También reciben la ayuda de Caleb, un soldado de Meridian que lideraba la rebelión contra Phobos y Blunk, una criatura con forma de sapo que toma cosas del mundo de los humanos hacia Meridian (y viceversa), confundiendo humorísticamente los objetos del día a día con objetos de gran valor.

Personajes

W.I.T.C.H. 

Son las cinco guardianas protectoras del velo que separa la Tierra del mundo mágico llamado Meridian. Protagonistas de la serie, el nombre de esta es un conjunto de todas sus iniciales. Todas van al Instituto Sheffield, donde tienen varios amigos, pero nadie conoce su identidad de guardianas.

• Will Vandom. Nació el 19 de enero. Es la Guardiana del Corazón de Kandrakar. Sin ella, ninguna de las chicas podría transformarse y utilizar sus poderes al máximo. Irma y Will son las guardianas con más habilidades. En la segunda temporada, cuando aumentan los poderes de las W.I.T.C.H., se le otorga a Will su poder elemental, la quintaesencia, el quinto elemento. Es el poder de la energía absoluta y la fuerza de la vida; le permite crear y lanzar rayos, manipular todas las formas de energía eléctrica, lanzar bolas o rayos, escudos de energía, dar vida a objetos inanimados. A Will le gustan todos los deportes acuáticos y colecciona ranas de peluche. Vive con su madre, Susan, que trabaja como consultora de una empresa llamada Simultech. Will y ella viven en un departamento residencial de los suburbios al que se mudaron a principio de la serie, cuando conoce al resto de las chicas, que ya eran amigas desde antes. Al principio, Will no está segura de ser una Guardiana y mucho menos la líder, pero con el transcurso del tiempo se da cuenta de que puede lograrlo. Su novio es Matt Olsen, líder del grupo CobaltBlue.

• Irma Lair. Nacida el 13 de marzo, es la guardiana del agua, que puede controlar e invocar. Junto con Will, es una de las guardianas con más habilidades. Al mejorar sus poderes en la segunda temporada, adquiere la habilidad de hacer cambiar a la gente de opinión; muy útil cuando lo usa con sus padres, también tiene la habilidad de cambiar el color de la ropa. Tiene un gran sentido del humor que se ve sometido a una dura prueba cada vez que se pelea con Cornelia. Irma es la más generosa del grupo, es espontánea, detesta cualquier tipo de ejercicio y adora pasar las horas en el ocio completo, acompañada de las notas de sus ídolos. Vive en una casa con un pequeño jardín con su padre, que es policía; su madre, que es ama de casa; y su hermano pequeño, Christopher, al que molesta todo el tiempo. Sus poderes aparecieron cuando un matón estaba molestando a Will porque sin querer le echó algo de agua en la cara. Siempre le gusta un chico diferente, menos Martin Tubss, que está enamorado de Irma y suele acecharla.
 
• Taranee Cook. Nació el 23 de marzo. Guardiana del fuego, cuando se transforma lo domina por completo y adquiere un genio tal que ¡consigue sorprenderse a sí misma! Adquiere el don de la telepatía cuando sus poderes mejoran. Es la más reflexiva e inteligente del grupo. Muy tranquila, aunque a veces un poco distraída, adora estudiar y aunque le asuste un poco, adora ser una guardiana. Vive con su madre, que es juez; su padre, que es psicólogo; y su hermano mayor, Peter, apasionado por los deportes. La casa de la familia Cook se encuentra en una urbanización frente al mar. Taranee había temido al fuego toda la vida hasta que se dio cuenta de que podía controlarlo a su antojo. Sus poderes aparecieron por primera vez al intentar encender una vela y, sin embargo, prender fuego a un plátano. Su mejor amiga es Hay Lin. Siente un cariño especial por Nigel, aunque su madre se oponga por completo a su relación.

• Cornelia Hale. Nació el 10 de septiembre. Guardiana de la tierra (incluidas la hierba y la madera), al mejorar sus poderes adquiere el don de la telequinesis al igual que cambiar la forma de su cuerpo para parecer mayor. Es tranquila y racional, aunque Irma la pone a prueba con sus bromas. Aunque a veces Cornelia puede resultar un poco narcisista y critica la ropa de sus amigas, tiene un gran corazón. Adora el patinaje sobre hielo, en el que ha ganado varios premios, y su mejor amiga es Elyon, que resulta ser la princesa perdida de Meridian. Vive con sus padres y su hermana pequeña, Lilian, en un bonito piso de uno de los barrios más elegantes de Heatherfield. Cuando hicieron un proyecto de ciencias y su planta era la única que no moría, fue la primera vez que se manifestaron sus poderes. Está enamorada de Caleb, el líder rebelde. 

• Hay Lin. Nació el 4 de junio. Guardiana del aire, capaz de crear desde simples brisas hasta enormes tornados; al ascender sus poderes tiene la habilidad de volverse invisible. Hay Lin es realmente dulce, energética y soñadora, lo cual provoca que sea muy distraída; le encanta dibujar, diseñar ropa para ella y sus amigos por eso siempre viste de una manera divertida, fue la que bautizo al grupo como W.I.T.C.H. Es hija única, vive con sus padres y su abuela, antigua guardiana del aire, encima de su restaurante, el Silver Dragon. Descubrió sus poderes al estornudar y destruir su habitación. Su mejor amiga es Taranee Cook y está enamorada de Eric. Es la encargada de cuidar el mapa de los doce portales, donde se indican todos los pasajes que llevan a otros mundos.

Personajes secundarios 

• Caleb: Es el líder de los rebeldes en Meridian, lucha para que la legítima reina vuelva al trono. Es amable y benévolo, ágil para el uso de armas y muy bueno en combates mano a mano. Nació en Meridian y vivió toda su infancia junto a su padre, hasta que este fue apresado. Más tarde, Caleb, con ayuda de las Guardianas, logra rescatarlo y dejarlo en libertad. Cuando Elyon recupera el trono, Caleb pasa a formar parte de la Guardia Real.
 
• Blunk: Es una criatura similar a un sapo que se alimenta de basura y la recolecta al mismo tiempo. Puede oler resquicios en el velo entre los mundos, por lo que resulta de gran ayuda a las chicas. En la segunda temporada le regalan el Diente de Tonga. 

• Yan Lin: Abuela de Hay Lin y ex guardiana del aire, aunque todavía conserva muchos poderes mágicos. Fue la que ayudó a las chicas a descubrir sus poderes y les enseña cómo controlarlos. Es muy inteligente y perceptiva, ofreciendo consejos y palabras de sabiduría a las chicas cuando lo necesitan. 

• Elyon Brown: La hermana menor de Phobos y la legítima heredera al trono de Meridian, ella es el Corazón de Meridian. Estaba perdida en el mundo de los humanos, hasta que Phobos descubrió quién era y la llevó a Meridian por medio de engaños. Elyon es la mejor amiga de Cornelia; sin embargo, cuando esta se da cuenta de que sabe toda la verdad, se molesta y comienza a odiar a las Guardianas. Al final, cuando Phobos trata de robarles sus poderes, las Guardianas logran ayudarla y la paz regresa a Meridian. 

• Vathek. Un monstruo de piel azul, habitante descomunal de Meridian. Originalmente un hombre de confianza de Cedric, cuando en realidad era un aliado de Caleb. Este les ayuda en muchas ocasiones a las Guardianas y es quien informa de la identidad de la princesa de Meridian. En la segunda temporada se vuelve miembro de la Guardia Real junto con Caleb. 

• Aldar. mejor amigo y compañero de Caleb en la rebelión. Hace guardia para vigilar a Phobos. 

• Matthew "Matt" Olsen. Matt canta y toca la guitarra de su banda "CobaltBlue". Trabaja a tiempo parcial en su abuelo, una tienda de mascotas, junto con Will, y comparte el mismo interés en los animales como ella. Es fuerte, amable y un poco relajado. Le gusta Will, pero le cuesta admitir lo que siente por ella. Al descubrir quien era realmente Will en la primera temporada, en la segunda decide unirse a ella y a las demás guardianas en la lucha contra Nerissa. 

• Martin Tubbs. Estudiante de honor y totalmente dependiente de los anteojos, es lo que la gente llame a un nerd, pero a pesar de esto ha demostrado ser un fiel compañero. Está locamente enamorado de Irma, aunque ella solamente lo ve como a un amigo.
 
• Nigel Ashcroft. Silencioso y reflexivo, aunque un poco problemático, deja de serlo cuando comienza a enamorarse de Taranee. Hace todo lo posible para demostrar a Taranee y a su familia (especialmente a su madre) que sus sentimientos son puros y que tiene buenas intenciones. 

• Peter Cook. El hermano mayor de Taranee y, durante un tiempo, novio de Cornelia. Es muy amable y le encanta pasar tiempo con su familia. En su tiempo libre le gusta jugar al baloncesto, hacer surf y otros deportes que requieren resistencia física. 

• Eric Lyndon. El enamorado de Hay Lin y su novio después. Vive en el Observatorio Heatherfield con su abuelo, Zacharias Lyndon, que es un astrónomo. Está loco por la ciencia y la tecnología y tiene una gran imaginación. Tiene un scooter eléctrico y le encanta jugar al baloncesto con Nigel y los demás chicos.

• El Consejo de los Lores del Norte. Son un Consejo de lores que gobierna en un país frío y montañoso al norte de Meridian. Está formado por ancianos y señores. Tiene un poderoso ejército de humanos y son independientes. Cuando Elyon manda personas sin hogar al norte, sin querer, desata una guerra contra el Consejo. Por suerte, las Guardianas consiguen pactar con los lores.

• Lord Regnar. Es uno de los lores más jóvenes del Consejo, que ayuda bastante a las Witch y está empeñado en conservar la paz.

• Lord Balder. Es el Gran Maestro o Lord Supremo del Consejo de los Lores del Norte. Es anciano pero fuerte, aun así suele estar obligado a las decisiones unánimes del Consejo aun así, cuando llegaron colonos de Meridian, este no dudó en mandar un emisario, pero después mandó a su ejército. Es un gran amigo de Lord Regnar.

Las ex Guardianas 

• Nerissa. La anterior dueña del Corazón de Kandrakar. Fue corrompida por el poder del corazón, por lo que el Oráculo se lo quitó y se lo dio a Cassidy en su lugar. Nerissa, llena de rabia, mató a Cassidy y fue condenada a prisión en el Monte Thanos. Más tarde, regresó y trató de conseguir poder para gobernar el mundo. Incluso obtiene nuevos corazones e intenta robar el Corazón de Kandrakar. 

• Cassidy. Una mujer de pelo rojizo y antigua guardiana del agua. Se encargó del Corazón después de la traición de Nerissa hasta que esta la mató. Antes de su asesinato, Cassidy era una chica cariñosa que amaba a todos los seres vivos y estaba muy cerca de su madre. Su personalidad es similar a la de Irma.

• Halinor. Una mujer de cabello rubio y la antigua guardiana del fuego. Escribió un diario que contenía información sobre la estrella de Cassidy. Era la mejor amiga de Kadma, de la que era inseparable. Halinor es una chica de buen corazón, a pesar de que puede ser agresiva e insegura.

• Kadma. Una mujer de pelo negro, antigua guardiana de la tierra. Ella y Halinor fueron expulsadas de Kandrakar por cuestionar el poder de Oráculo cuando Nerissa mató a Cassidy por envidia. En la actualidad, Kadma reside en la Tierra; y es una mujer orgullosa y arrogante que tiene los mismos poderes que Cornelia.

• Yan Lin. Es la abuela paterna de Hay Lin y la antigua guardiana del aire. Después de la traición de Nerissa, Yan Lin era la única guardiana que quedaba para quedarse con el Corazón de Kandrakar. Varios años después, se lo dio a Will y pasó su papel a su nieta.

Villanos 

• Príncipe Phobos. Arrogante y despiadado, rige como príncipe sobre Meridian durante la búsqueda de su hermana para matarla por su poder, fingiendo que es el legítimo heredero al trono de Meridian. Se le considera inmortal y puede tener miles de años. Pasa la mayor parte de su tiempo en los confines de su castillo. Su siniestro plan es absorber los inmensos poderes mágicos de su hermana, algo que solo las cinco guardianas de Kandrakar pueden impedir. 

• Cedric. El fiel general del ejército de Phobos, al que el tirano ordena encontrar a Elyon. Así, abre una tienda de libros antiguos en la Tierra bajo la falsa identidad humana de Cedric Hoffman. A pesar de sus órdenes de engañar a Elyon, sentía cierto afecto por ella. 

• Nerissa Crossnic. Antigua dueña del Corazón de Kandrakar, Nerissa fue consumida por el inmenso poder del Corazón y, finalmente, comenzó a descender hacia el mal. El Oráculo se dio cuenta y decidió que ya no estaba en condiciones de quedarse con el Corazón. Cuando se lo confió a Cassidy (entonces Guardiana del Agua), llevó a Nerissa al límite. Loca de celos, se volvió contra sus compañeras y mató a Cassidy. Cuando fue derrotada, la condenaron a ser sellada en un ataúd situado en el Monte Thanos hasta que el Aura merias día se unan. Pero con el tiempo llegó a pasar a través de los esfuerzos de Luba, que estaba convencida de que las chicas no eran dignas de ser guardianas. Nerissa despertó de su sueño y creó a los caballeros de la venganza, luego los de la destrucción y al final hipnotiza a sus ex compañeras, volviendo a convertirlas en guardianas, y declara la guerra a Kandrakar. Además, Nerissa es la madre de Caleb.

Lista de episodios

1.ª temporada

2.ª temporada 

Episodio / Título

01 'A' de ANONIMATO

02 'B' de BLOQUEO

03 'C' de CAMBIOS

04 'D' de DESTRUCCIÓN

05 'E' de ENEMIGO

06 'F' de FACHADA

07 'G' de GARAJE

08 'H' de HERMANA

09 'I' de ILUSIÓN

10 'J' de JOYA

11 'K' de K.C.H.Y.N

12 'L' de LEER

13 'M' de MISERICORDIA

14 'N' de NARCISISTA

15 'O' de OBEDIENCIA

16 'P' de PROTECTORES

17 'Q' de QUIEBRE

18 'R' de RIGOR

19 'S' de SER

20 'T' de TRAUMA

21 'U' de UNIDAS

22 'V' de VICTORIA

23 'W' de W.I.T.C.H.

24 'X' de XANADU

25 'Y' de YUGO

26 'Z' de ZENITH

Diferencias entre el cómic y la serie animada 

Como en muchos cómics las conversiones animadas de la serie, libertades del uso de los creador ciertas para dramatizar, para censurar, y para corregir generalmente la historia original. Debajo está un listado de distinciones importantes entre la serie cómic original y animada:

 Caleb no tiene familia en el cómic, pues era un Murmurante. En la serie, si.

 En el cómic, el cumpleaños de Elyon es el 31 de octubre, mientras que en la serie animada lo tienen como el 13 de marzo.

 En los libros y cómics, el Corazón de Kandrakar es guardado en la palma de Will, pero en la TV se guarda como collar.

 En el cómic, Matt no descubre que Will y sus amigas son las guardianas hasta el n.º 39 y en la serie lo descubre en el penúltimo capítulo de la primera temporada.

 En el cómic, Taranee es tímida, mientras que en la serie parece más abierta y despistada.

 En la serie animada, una fracción o la mayoría de la gente de Meridian son seres humanos, pero en los cómics son realmente lagartos o reptiles de una cierta forma.

 En el cómic la abuela de Hay Lin tiene el pelo blanco y muere poco tiempo después de darle el Corazón de Kandrakar a Will, uniéndose al Consejo de Kandrakar. En la serie su pelo es color azul y no muere.

 En la serie, Caleb está con las W.I.T.C.H. desde el principio; en cambio, en los cómics aparece a partir del capítulo 7.

 En los cómics, las W.I.T.C.H. no tienen que pronunciar ningún hechizo para invocar a las dobles astrales; en la serie sí.

 En la serie, Hay Lin lleva medias largas y en los cómics, calcetas.

 En la serie Martin sale totalmente diferente a como se lo ve en los cómics.

 En los cómics Caleb sale con unas marcas que no tiene en la serie.

 En los cómics solo Hay Lin puede volar, pero en la serie todas vuelan.

 En el cómic Matt tiene una banda, pero en la serie la inicia apenas en el capítulo 19 de la segunda temporada.

 En el cómic Matt tiene café su cabello pero en la serie de TV lo tiene negro azulado.

 En el cómic Elyon se va Meridian en el segundo capítulo, pero en la serie Phobos no la conocía y ella se va con él poco después de que la descubre.

 En el cómic Joel tiene la barba rubia y en la serie la tiene color café.

 En el cómic la banda de Matt se llama Cobalt Blue, pero en la serie es Wreck 55.

 En la serie Matt no termina con Will mientras que en el cómic si.

 En la serie Matt le regala A Will una mascota y se llama Mr. Huggles; en el cómic Will consigue un lirón y se lo queda de mascota.

 En el cómic, el padre de Irma tiene el pelo grisáceo. En la serie lo tiene café.

 En el cómic Matt tiene barba mientras que en la serie no tiene.

 En la serie Susan no acepta a Mr. Huggles y Will se lo da a Irma para que se lo cuide pero poco tiempo después la descubren y se la pasan a Hay Lin. En el capítulo 4 de la segunda temporada se escapa del sótano donde esta y se lo pasan a Taranee pero su padre es alérgico a los animales peludos y se lo dan a Cornelia pero la mascota de Lilian(Hermana de Cornelia) y Mr. Huggles se riñen y se la pasan a Elyon, se escapa y al final Mr. Huggles se queda con Matt; En el cómic Will mantiene a su mascota escondida en su habitación.

 En la serie el logo de W.I.T.C.H. es azul claro y el del cómic es rosado.

 Cuando Nerissa se transforma en guardiana su ropa es rosa en la serie animada y verde en el cómic.

 En el cómic, Phobos tiene la barba y las cejas anaranjadas. En la serie, las tiene rubias, como su cabello

 En el cómic el apellido de Elyon es Portrait, mientras que en la serie es Brown.

 En la serie Caleb tiene un acompañante, Blunk, pero en el cómic este no existe y su acompañante es Vathek.
 En la serie Cornelia sigue saliendo con Caleb, mientras que en el cómic corta con él y sale con Peter y al final Elyon sale con Caleb.
 En la serie Cornelia sale con Peter pareciendo mayor. En el cómic sale con Peter con su edad sin magia.

Objetos especiales 

Corazón de Kandrakar: es un poderoso talismán que guarda los poderes de los cuatro elementos (agua, fuego, tierra y aire) y reúne la fuerza de ellos, que transformarlos en un poder superior de energía absoluta: la quintaesencia (el quinto elemento, el que tiene el poder y la fuerza de la vida). Permite a las W.I.T.C.H. transformarse en las Guardianas y amplifica sus poderes al máximo. Se le otorga a la líder de la Guardianas, la que posee la quintaesencia, que actualmente es Will (otras encargadas del Corazón fueron: Nerissa, Cassidy y Yan Lin, aunque se menciona que tuvo muchos más dueños antes que ellos, incluyendo la maga). El Corazón ha sido el objeto mágico más poderoso a lo largo de la serie. Además de contener la magia de los elementos y empuñar el poder absoluto, puede rivalizar contra objetos demasiado poderosos, incluso contra otros Corazones, como el Sello de Nerissa.

Auramerias (o gotas de aura): son una fuente de poder mágica creadas por el Corazón de
Kandrakar, son cinco en total, cada una tiene el poder de uno de los cinco
elementos: la Aurameria de la Quintaesencia (es de color rosada), la Aurameria
del Agua (es azul), la Aurameria del Fuego (es naranja rojizo), la Aurameria de
la Tierra (es amarilla verdosa musgo) y la Aurameria del Aire (es azul agua
marina). Cada Aurameria es la fuente de poder de cada una de las Guardianas.
Cuando el Corazón de Kandrakar, transforma las guardianas, el Corazón toma el
poder de cada una de las Gotas de Aura y las trasmite a través de las
dimensiones hasta él y luego les transmite ese poder a las Guardianas así es
como ellas se transforman. Sin las Aurameria las guardianas perderían todos sus
poderes, aunque se menciona que el Corazón no se vería afectado por eso, ya que
de todas formas el contiene el poder de los elementos.

Mapa de los Doce Portales: Era parte del gran mapa del palacio del príncipe Phobos, un día un esclavo harto de servir a malvado monarca arrancó una parte del mapa, la que muestra el mundo humano y se lo entregó aun Passling y él se lo vendió a Yan Lin. El mapa muestra los portales que aparecer en el mundo humano, en los cómics son 12, pero en la serie hay infinidad de portales que pueden aparecer en cualquier momento. En el mundo humano el mapa está en blanco a no ser que lo active el Corazón de Kandrakar, desde el episodio 4 hasta el episodio 20 el mapa fue de gran ayuda para las Guardianas.

Anillo de la maga:
Es un poderoso anillo que permite viajar entre las dimensiones, tiene la forma
de una serpiente. Anterior mente lo tenía la Maga, luego Nerissa lo obtiene
cuando mata a la Maga y se hace pasar por ella. El anillo ayudó a Nerissa a
tener poderes hasta que obtuvo su cetro.

Cuerno de Hypnos:
Es un cuerno mágico que su sonido hipnotiza a las personas y las vuelve
soldados transe de quien toco el cuerno, para que el cuerno puede poseerlo a
uno tiene que estar apuntando a los que va a hipnotizar de resto si alguien
escucha el sonido sí que lo esté apuntando no le pasara nada. El hechizo del
cuerno solo puede anularse con una melodía especial y a su vez esa melodía puede
destruir el cuerno.

Estrella de Threbe:
Es una estrella verde luminosa de 7 puntas, fue creada por la Maga usando el Corazón de Kandrakar. La estrella tiene el poder de buscar cualquier persona perdida cuando la piedra la encuentre, dejará totalmente impotente cualquier cosa o a cualquiera que intente impedirle su camino a casa. Fue creada con el objetivo de encontrar a Weira, después de encontrarla su padre arrojó la estrella al volcán con la esperanza de destruirla. Más tarde los siervos de Phobos la encuentran, Phobos le da órdenes a Cedric utilizarla para encontrar a Elyon.

Sello de Phobos: Es un pequeño amuleto con el símbolo real, pertenecía a Phobos, es una "llave universal" puede abrir lo que sea en especial portales, el Sello se perdió cuando una joven rebelde lo robó y lo usó para escapar de Meridian con Elyon de bebé, luego de atravesar el portal, la señora perdió el Sello. Blunk después lo encuentra por accidente crear un montón de portales en la tierra, al final el sello es absorbido por el Corazón de Kandrakar, así el Corazón ganó la habilidad de abrir portales, no solo cerrarlos.

Libro de los Secretos: es un místico libro que guarda todos los secretos de su amo pertenecía a Phobos y en él guardaba cada malvado plan, Elio sintió curiosidad por él y se lo llevó después Caleb lo coge, al final las Guardianas logran abrir con el Corazón de Kandrakar que recientemente había absorbido el Sello de Phobos.

Símbolos de Elyon.
Para hacer la ceremonia de fusión, Phobos necesitaba tres cosas que representaran el cuerpo, la mente y el espíritu de Elyon y para eso uso un peine con cabellos de Elyon para representar el cuerpo, un examen perfecto de matemáticas para representar la mente y el aliento para el espíritu de Elyon. 

Estrella de Cassidy.
Una copia del Corazón de Kandrakar, previamente parte de Cassidy y absorbida más adelante en el Corazón de Kandrakar durante la batalla con Nerissa en Kandrakar.

Diente de Tonga. Es un amuleto que el Oráculo le entregó a Blunk. Pertenecía a una criatura antigua llamada Tonga que podía viajar entre dimensiones. El Oráculo se lo entregó a Blunk con la misión de ayudar a Caleb y las Guardianas en su lucha contra el mal.

Corazón de Meridian. Elyon era el Corazón de Meridian. Nerissa le dio a Elyon un collar de la corona de la reina Weira, la madre de Elyon, Nerissa lanza un hechizo sobre ella para que la joya drenara los poderes de Elyon, cuando la joya los dreno por completo el collar se convirtió en el nuevo Corazón de Meridian y Elyon dejó de serlo.

Corazón de Zamballa. Es un bastón con una joya morada, se le obsequió a la ex guardiana de la tierra, Kadma. Tiene increíbles poderes como Corazón, era capaz de controlar las fuerzas mágicas de Zamballa y otros diversos poderes, Kadma demostró el gran dominio del Corazón de Zamballa cuando peleó contra Nerissa y su Servidores, protegiendo a Zamballa fue capaz de dominarlos a todos en minutos.

Sello de Nerissa. Es la combinación del Corazón de Zamballa y el Corazón de Meridian, Kadma los
fusiona con la esperanza de quitarle el Corazón de Meridian a Nerissa, pero ella engañó a Kadma y la consiguió a ella y a los dos Corazones. Después, llamó al nuevo centro el Sello de Nerissa. Durante el resto de la serie, las Guardianas no demostraban ser gran problema para Nerissa, ya que eran dos Corazones contra uno, aunque el Corazón de Kandrakar de todas formas demostró ser rival para el Sello. Después, Phobos consigue el Sello y se apodera nuevamente de Meridian. En Z de Zenith, la fusión se rompe y los dos Corazones se separan por el increíble poder que poseían las Guardianas y el Corazón de Kandrakar.

Enlaces externos 
 Página oficial de W.I.T.C.H. en Jetix

Programas de televisión iniciados en 2004
Programas de televisión finalizados en 2006
Series de televisión animadas de Francia
Series dobladas al español en Argentina
Series dobladas al español en España
Series animadas influenciadas por anime
Series de televisión animadas basadas en historietas